Die 106. Schweizer Fussballmeisterschaft fand 2002/03 statt. Schweizer Meister wurde der Grasshopper Club Zürich.

Modus 

Die Meisterschaft gliederte sich in zwei Runden. Die Vorrunde wurde im Herbst ausgespielt mit 12 Mannschaften. In der Finalrunde spielten im Frühling die 8 besten Teams der Vorrunde gegeneinander. Für die Finalrunde wurden die bereits erzielten Punkte halbiert. Die letzten vier Mannschaften spielten in der Auf-/Abstiegsrunde mit den vier besten Teams der Nationalliga B um den Verbleib in der Nationalliga A. Durch die Reduktion der zukünftigen Super League auf 10 Mannschaften, konnten nur die 2 besten Teams der Auf-/Abstiegsrunde in der folgenden Saison in der höchsten Liga spielen.

Klassement

Vorrunde 

|}
1Aufgrund Nichteinhaltung von Lizenzbestimmungen wurden dem FC Luzern 2 Punkte abgezogen.

Finalrunde 

|}
1Die Hälfte der Punkte aus der Vorrunde
2Servette Genf und der FC Zürich verzichteten auf die Teilnahme am UI-Cup.

Auf-/Abstiegsrunde 

Der FC Aarau und der FC St. Gallen verblieben in der Super League. Der FC Luzern und SR Delémont wurden in die zukünftige Challenge League relegiert.

Torschützenliste 

Torschützenkönig wurde Richard Núñez vom Grasshopper Club Zürich mit 27 Toren.

Zuschauerzahlen 

 Zuschauerdurchschnitt NLA – 7.779
 FC Basel – 26.872
 FC St. Gallen – 8.967
 GC Zürich – 8.518
 BSC Young Boys – 8.244
 Servette FC – 7.289
 FC Zürich – 6.639
 FC Luzern – 6.056
 Neuchâtel Xamax FC – 5.711
 FC Thun – 4.380
 FC Aarau – 4.279
 FC Wil – 3.652
 SR Delémont – 2.450

Weblinks 

 Übersicht bei RSSSF

2003
Fußballsaison 2002/03